Unterfunktion bezeichnet:
in der Medizin eine verminderte Arbeitsleistung eines Organs, siehe Hypofunktion
in der Informatik ein Unterprogramm, das einen Funktionswert zurückgibt, siehe Funktion (Programmierung)